Thomas Eriksson (1952) – ciclista svedese
 Thomas Eriksson (1959) – hockeista svedese
 Thomas Eriksson (1959) – sciatore svedese
 Thomas Eriksson (1963) – atleta svedese